Cet article établit une liste de tableaux de John Singer Sargent, peintre américain né le  à Florence et mort le  à Londres. Au long de sa carrière, Sargent a vécu essentiellement en Europe, où il a réalisé environ 900 peintures à l'huile et plus de  aquarelles, ainsi que de nombreux dessins au crayon et au fusain. La plupart de ses huiles sur toile sont des portraits.

Tableaux

Années 1870

Années 1880

Années 1890

Années 1900

Années 1910

Années 1920

Notes et références 
Article traduit de son équivalent sur wp:en.

Bibliographie 
 Richard Ormond, Elaine Kilmurray, John Singer Sargent : The Early Portraits. The Complete Paintings, vol. 1, Yale University Press, 1998 
 Richard Ormond, Elaine Kilmurray, John Singer Sargent : Portraits of the 1890s. The Complete Paintings, vol. 2, Yale University Press, 2002

Liens externes 

Sargent, John Singer